7-й Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин в программе рапид прошёл 20 октября 2019 года в Бейлен, (Нидерланды). Участвовало 27 спортсменок из 7 стран. Там же проходил чемпионат мира среди мужчин.

Чемпионкой мира во второй раз стала россиянка Тамара Тансыккужина. Впервые в истории призёром чемпионатов мира стала шашистка из Азии — Мунхтуя Насанбаяр (Монголия).

Регламент 
Турнир проводился по швейцарской системе в 7 раундов, 15 минут + 5 секунд за ход на партию.

Итоговое положение 

 GMIF — международный гроссмейстер
 MIF — международный мастер
 MFF — мастер ФМЖД
 CMFF — кандидат в мастера ФМЖД

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Результаты

Женщины 2019 (рапид)
2019 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 2019 году
События 20 октября
Октябрь 2019 года
Чемпионаты мира в Нидерландах
Международные соревнования по шашкам в Нидерландах